Görbitz ist der Name folgender Orte:

 Görbitz (Wettin-Lobejün), Ortsteil von Wettin-Lobejün, Saalekreis, Sachsen-Anhalt
 Görbitz (Hiltpoltstein), Ortsteil von Hiltpoltstein, Landkreis Forchheim, Oberfranken

Görbitz ist der Familienname folgender Personen:

 Johan Görbitz (1782–1853), norwegischer Maler 

Siehe auch:
 Anita Görbicz (* 1983), ungarische Handballspielerin